Personen
 Alphons Egli (1924-2016), Zwitsers politicus en lid van de Bondsraad
 Andy Egli (1958-), Zwitsers voetballer
 Barbara Egli (1918-2005), Zwitserse schrijfster
 Dominic Egli (1976-), Zwitsers jazzdrummer
 Florian Egli (1982-), Zwitsers jazzmuzikant
 Paul Egli (1911-1997), Zwitsers wielrenner
 Regula Engel-Egli (1761-1853), schrijfster
Overige
 Egli (motorfiets)

Zwitserse achternaam